Termenul de Pol poate să însemne:

Polul unui magnet (capetele unui magnet în formă de bară)

Polul terestru cei doi ai poli pământului Polul Nord și Polul Sud

Pol, termen învechit în limba română, o monedă sau o bancnotă de 20 de lei.

 Pol Pot
 Pol geografic
 Josep Pol
 Pol (matematică)
 Sar-i Pol
 Pol-e Khomri
 Saint-Pol-sur-Mer
 Sant Pol de Mar
 Sra-e Pol-e Zahab

Termeni derivați:

Lumină polarizată folosită ca de exemplu la microscop

Legături externe
 Pol- DEX